Royal Rumble (1998) — одиннадцатое в истории рестлинг-шоу Royal Rumble, организованное World Wrestling Federation (WWF, ныне WWE). Оно состоялось 18 января 1998 года в Сан Хосе, Калифорния на «Сан-Хосе-арена».

Главным событием был матч с гробом между Шоном Майклзом и Гробовщиком за звание чемпиона WWF, который выиграл Майклз, сохранив титул. Матч «Королевская битва» 1998 года выиграл Стив Остин, последним устранив Скалу, став третьим человеком, выигравшим два матча, причем подряд, после Халка Хогана и Шона Майклза.

Результаты

Матч «Королевская битва» 
Рестлеры выходили каждые 90 секунд.

Остальные

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

События 18 января
Январь 1998 года
1998 год в Калифорнии
Спортивные соревнования в Сан-Хосе (Калифорния)